Castello di Montorio a Montorio, frazione di Sorano in provincia di Grosseto
Castello di Montorio a Montorio, frazione di Verona